Веретеи  — название населённых пунктов в Витебской области Белоруссии:

 Веретеи — упразднённый хутор в Глубокском районе.
 Веретеи — деревня в Бегомльском сельсовете Докшицкого района.
 Веретеи — деревня в Крулевщинском сельсовете Докшицкого района.
 Веретеи — деревня в Волковском сельсовете Поставского района.
 Веретеи — деревня в Козловщинском сельсовете Поставского района.
 Веретеи — агрогородок в Шарковщинском районе.
 Веретеи 2 — деревня в Шарковщинском районе.